Kraka kan have flere betydninger:

 Kraka (nordisk mytologi) − Regnar Lodbrogs hustru
 Krákumál − "Kråkemål" eller "Kråke-kvædet", Regnar Lodbrogs dødssang og erindringer
 Fonden Kraka − en tænketank oprettet 2011
 Krakafeltet − et oliefelt i Nordsøen, fundet 1966 og sat i drift 1991
 Kraka Fyr − en rekonstruktion af skibsfundet Skuldelev 6
 KRAKA-prisen − en pris til en studerende eller forsker der har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning.
 Kraka (ubåd) − en amatørubåd fra 2005 designet af opfinderen Peter Madsen
 Rolf Krake − en dansk sagnkonge fra Lejre på Sjælland